Я́тченко (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Ятченко, Дмитрий Иванович (род. 1986) — российский футболист.
 Ятченко, Евгений Иванович (род. 1986) — российский футболист.
 Ятченко, Ирина Васильевна (род. 1965) — белорусская метательница диска.
 Ятченко, Юлий Николаевич (род. 1928) — советский и украинский художник.